Voormalige bibliotheken in Brugge
 Voormalige bibliotheek (Bussum)
 Voormalige bibliotheek (Laren)